garlica maoryska – gatunek ptaka z rzędu gołębiowych;
Miejscowości w Polsce:
 Garlica Duchowna
 Garlica Murowana